Hocevar (slovène : Hočevar) est un nom de famille d'origine slovène notamment porté par :
 Aljaž Hočevar, coureur cycliste slovène.
 Andrej Hočevar, joueur de hockey sur glace slovène.
 , joueur de football slovène.
 , mathématicien slovène.
 Kristjan Hočevar, coureur cycliste slovène. 
 Marcos Hocevar, joueur de tennis brésilien.
 Samuel Hocevar, développeur informatique français.
 , céiste slovène.

Homonymie
Homonymie de patronyme

en:Hocevar